Savy peut faire référence à :

Patronyme 
 Bernard-Claude Savy (1922-1997), médecin, administrateur de la Sécurité sociale et homme politique français ;
 Charles Savy (1816-1886), nom usuel de Claude-Étienne Savy, dit Charles Vays, archéologue et essayiste lyonnais, spécialiste de l'architecture néo-gothique et néo-byzantine ;
 Cyril Savy (né en 1968), joueur français de rugby à XV ;
 Fleuri Zacharie Simon Palerne de Savy (1733-1835), homme politique français et premier maire de Lyon ;
 Jean-François Savy (né en 1951), préfet.
 Maurice Savy (surnommé Le Sage) (1906-1991), joueur de rugby à XV international français ;
 Pierre Savy (1784-1871), homme politique français ;
 Robert Savy (né en 1931), homme politique français.
 Thomas Savy (né en 1972), clarinettiste de jazz et compositeur français ;
 William Savy, résistant français et agent secret du SOE britannique ;
 Yo Savy (1911-2003), artiste peintre française.

Toponyme 
 Savy, une commune française de l'Aisne ;
 Savy-Berlette, une commune française du Pas-de-Calais;
 Savy, un hameau belge de la commune de Bastogne.
 Savy, une ancienne ferme à Belleville et nom originel de ce quartier de Paris

Autre 
 Les Savy Fav, un groupe post-punk new-yorkais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France